Cornice Peak kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cornice Peak (Kanadensiska Klippiga bergen), berg i British Columbia, 
 Cornice Peak (Selkirk Mountains), berg i British Columbia,